Віллі Вільям (; 14 квітня 1981) — французький ді-джей, музичний продюсер, співак і автор пісень, відомий своїми клубними реміксами і вокальними колабораціями з багатьма відомими виконавцями.

Він здобув популярність в 2004 році, завдяки композиції Tragedie використовуючи псевдонім «Лорд Вільям». пізніше Він приєднався до французького музичного колективу Collectif Métissé. Також пише свою власну музику.

Біографія 
У листопаді 2015 р Віллі Вільям і його пісня «Ego» стає найбільш продаванним синглом у Франції, Бельгії та Італії.

Дискографія

Альбоми

Сингли

Брав участь

Інші сингли 
 2010: «Playground» (DJ Assad feat. Big Ali & Willy William) 
 2011: «Si t'es chaud» (Edalam feat. Willy William)
 2011: "Hula Hoop (Willy William & Lylloo) 
 2011: «I'm Free» (Alan Pride feat. Willy William)
 2013: Es tu fiesta EP (Ridsa feat. Willy William) — 
 2013: «C'est l'été» (Keen'V feat. Willy William) in Keen'V album Ange ou démon
 2014: «La demoiselle» (Miky Uno feat. Willy William)
 2015: «Le bordel» (Miky Uno feat. Willy William)

Примітки

Посилання 
 Вілі Вільям на Facebook
 Вілі Вільям на Soundcloud 

Французькі музиканти